Mistrzostwa Polski w Kombinacji Norweskiej 2021 – zawody mistrzostw Polski w kombinacji norweskiej rozegrane w dniu 19 marca 2021 w Szczyrku oraz na trasach Kubalonki w Istebnej. Przeprowadzono jeden konkurs indywidualny – Gundersen HS104/10 km, w którym złoty medal zdobył Szczepan Kupczak. Srebrny medal wywalczył Andrzej Szczechowicz, a brązowy Mateusz Jarosz.

W zawodach wystartowało 20 zawodników.

Wyniki

Linki zewnętrzne 
 Wyniki Mistrzostw Polski

Przypisy 

Sezon 2020/2021 w kombinacji norweskiej
Mistrzostwa Polski w kombinacji norweskiej
2021 w polskim sporcie
Zawody sportowe w Szczyrku